Костел святого Якова (Хмелиська)
 Костел святого Якова (Гданськ)
 Костел святого Якова (Сандомир)
 Костел святого Якова (Торунь)
 Костел святого Якова (Ченстохова) (колишня церква)
 Костел святого Якова (Щирк)

Див. також 
 Собор святого Якова